Viganesi – abitanti di Vigano Certosino
Viganesi – abitanti di Vigano San Martino
Viganesi – abitanti di Viganò